Santececca – cognome italiano
 Mario Santececca – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano